est le titre anglais des œuvres suivantes :
Le Flux et le Reflux, roman d'Agatha Christie, sorti en 1948 ;
Le Flux et le Reflux, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2006.